Lingua maria (India) (codice ISO 639-3 mrr)
Lingua maria (Papua Nuova Guinea) (codice ISO 639-3 mds)